Картозио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 806 человек (2008 г.), плотность населения составляет 48 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 15015. Телефонный код — 0144.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей Первозванный, празднование 30 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cartosio.al.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики